L’inceste est une relation sexuelle entre membres d'une même famille, soumise à un interdit. Ce terme peut également désigner :
 L'Inceste, film américain de John Newland (1970) ;
 L'Inceste, roman de Christine Angot (1999).

Voir aussi :
 inceste émotionnel.